Damernas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 25 till 3 augusti. 62 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| team-width=175

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=68
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Nedre halvan 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| team-width=175

| RD1-seed01=5
| RD1-team01=
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02=| RD1-score02-1=w/o
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=63
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=9
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1996